Janeczek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Janeczek (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Christian Janeczek (* 1976), deutscher Rechtsanwalt
 Helena Janeczek (* 1964), italienische Schriftstellerin 
 Longin Janeczek (1920–2001), polnischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Janecek
 Janetschek